Asmundo –  nome proprio di persona italiano maschile
 Asmundo – famiglia nobile siciliana
 Palazzo Asmundo – palazzo di Catania
 Palazzo Asmundo – palazzo di Palermo
 Bartolomeo Asmundo – poeta italiano